Bolla ima više značenja:
 Bolla, Biella
 Bolla, Torino